Het dikkebillenmonster is een prentenboek van schrijf- en illustratieduo Marie-Louise en Mark Sekrève.

Het dikkebillenmonster vertelt het verhaal over beren-zus Luna en haar jongere broertje Elvis.
In de tuin ziet Luna een dikkebillenmonster tussen de waslijnen vol lakens. Ze besluit dat het monster gevangen moet worden. En natuurlijk moet Elvis haar helpen. 
Maar wanneer Luna door het monster gevangen wordt, moet Elvis zijn angst overkomen en zijn zus redden uit de poten van het monster... 

Dit prentenboek is geschikt voor (jonge) kleuters, omdat het een spannend verhaal vertelt in een veilige omgeving.

De illustraties zijn gemaakt met diverse materialen: aquarel, krijt, acryl en potlood. De stoffenmotieven, die een prominente rol spelen in het prentenboek, zijn rijk aan kleurschakering en geven een vrolijke leefwereld van de beren weer. De beren hebben bruine krijtlijven, met stoffen poten, kleurpotlood. Er valt heel wat te zien op de platen en bij herlezing worden er steeds weer nieuwe dingen ontdekt in de illustraties.

Zie ook 
Thomas wil niet jaloers zijn, over schapen en schapenscheren.

 
Kinderboek